Charles Boiceau (1841-1907), avocat et homme politique suisse ;
 Ernest Boiceau (1881-1950), artiste du mouvement Art déco ;
 Jean Boiceau de La Borderie (1513-1591), poète français.